Heinrich von Burgau ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Burgau († 1242), Markgraf von Burgau
 Heinrich II. von Burgau († 1293/94), Markgraf von Burgau
 Heinrich III. von Burgau († vor 1286), Markgraf von Burgau